

Chimica 
 S59 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Savoia-Marchetti S.59 – idrovolante biplano monomotore per ricognizione/bombardamento della Savoia-Marchetti